Thiele oder Thièle steht für:

 Thiele, Familienname
 Thiele (Aar), Zufluss der Aar in Bad Arolsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 (1586) Thiele, Asteroid des Hauptgürtels
 Thiele-Modul, Kennzahl der chemischen Kinetik
 Thieles Garten, Park in Bremerhaven
 Thiele Verlag, deutscher Verlag
 Thiele & Freese, deutsches Teehandelshaus
 Hans Thiele Kraftfahrzeugbau, deutscher Automobilhersteller
 Z 2 Georg Thiele (1934–1940), deutscher Zerstörer
 Thièle oder Thielle, französischer Name der Zihl, Nebenfluss der Aare, Schweiz

Siehe auch:
 Thiel (Begriffsklärung)
 Thielle
 Thile
 Tiele (Begriffsklärung)
 Thilenius
 Diele